Шозда Михайло Іванович (1968—2018) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Станіслав Шозда (1950—2013) — польський велогонщик, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор.